Lucknow ist der Name folgender Orte und geografischer Objekte:

 in Indien
 Lucknow, Stadt in Uttar Pradesh
 Lucknow (Distrikt), Distrikt in Uttar Pradesh
 Lucknow (Division), Division in Uttar Pradesh

 in Kanada
 Lucknow (Kanada), Stadt in der Provinz Ontario

 in den Vereinigten Staaten
 Lucknow (Minnesota), Stadt (City) im St. Louis County, Minnesota
 Lucknow (Pennsylvania), gemeindefreies Gebiet im Dauphin County, Pennsylvania
 Lucknow (South Carolina), Ort im Lee County, South Carolina

Siehe auch:
 eine zentrale Ortschaft im Roman Heimatmuseum (Roman) von Siegfried Lenz (Hamburg 1978)